est le titre de plusieurs réalisations : 
  est un roman écrit en 1953 par , dont un titre alternatif est Le miracle de Marcelin ;
 Marcelin, pain et vin (Marcelino pan y vino) film espagnol réalisé en 1955 par Ladislao Vajda ;
 Marcelino pan y vino (téléfilm, 1979) téléfilm réalisé par Mario O'Hara et diffusé par la télévision des Philippines en 1979 ;
 Marcelino un film réalisé par Luigi Comencini en 1991 ;
 Marcelino est une série télévisée d'animation diffusée à partir de 2001 ;
  un film mexicain réalisé par José Luis Gutiérrez en 2010.

Œuvres dérivées 
Voir aussi : 
 Marcelino, Paõ e Vinho, une série télévisée brésilienne de Luiz Gallon et Silas Roberg diffusée en 1958 ;
 Un  mexicain diffusé en 2000 ;
 Un  japonais